Kuka peut désigner :
 Kuka, une entreprise allemande de robotique ;
 Kuka, un village en Bosnie-Herzégovine.